

Прізвище 
Близню́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Близнюк Анатолій Михайлович ( 1948) — український політик. Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в уряді Миколи Азарова з 12 липня 2011.
 Близнюк Анатолій Михайлович ( 1950) — український журналіст, педагог, публіцист.
 Близнюк Анастасія Іллівна ( 1994) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка
 Близнюк Богдан Степанович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Близнюк Володимир Володимирович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Близнюк Ілля Владиславович ( 1973) — український футболіст, воротар і тренер.

Інші значення 
 Близнюк (фільм)
 Близнюки

Українські прізвища